Ramiro I é um nome comum aos seguintes soberanos:

 Ramiro I das Astúrias, rei das Astúrias (842-850)
 Ramiro I de Aragão, primeiro rei de Aragão (1035-1063)

Desambiguações de antropônimos